Geografia:
 Sàhara, desert del nord d'Àfrica
 Sàhara Occidental, territori sense estatus reconegut internacionalment
 Sàhara Espanyol, antiga província espanyola
 Sàhara-Sus, territori comercial europeu al sud del Marroc
 Sàhara Occidental, República Àrab Saharaui Democràtica, sovint esmentat per les sigles RASD
 Cinema:
 Sahara (pel·lícula de 1943), dirigida per Zoltán Korda
 Sahara (pel·lícula de 1983), dirigida per Andrew McLaglen
 Sahara (pel·lícula de 1995), dirigida per Brian Trenchard-Smith
 Sahara (pel·lícula de 2005), dirigida per Breck Eisner